Лас Лилас има више значења:

 Лас Лилас (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Лилас (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Лилас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лилас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лилас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лилас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лилас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лилас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лилас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лилас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лилас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику